Алешки — название населённых пунктов:

Россия 
 Алешки — посёлок в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Алешки — село в Терновском районе Воронежской области.
 Алешки — деревня в Тербунском районе Липецкой области.

Украина 
 Алёшки — город в Херсонской области Украины.
 Алешки́ — район Харькова, до 1960-х годов деревня на правом берегу реки Очеретянка.

См. также 
 Олешки